Доусън може да се отнася за:
 Майкъл Доусън (р. 1983), английски футболист
 Доусън, град в Джорджия, САЩ
 Окръзи в САЩ
 Доусън (окръг, Джорджия)
 Доусън (окръг, Монтана)
 Доусън (окръг, Небраска)
 Доусън (окръг, Тексас)